Новий Орден Джедаїв був відроджений і реформованой організацією джедаїв, створеною після завершення Великого винищення джедаїв і падіння Галактичної Імперії. Орден, що складався з кількох лицарів, повільно відновлювався під керівництвом Люка Скайуокера, сина колишнього джедая Енакіна Скайуокера.

Відновлення ордену 
Розвиваючись досить повільно, Орден довгі роки являв собою групу чутливих до Сили істот з різним рівнем підготовки. Після того як першій спробі навчання нових лицарів завадив Відроджений Імператор, Люк Скайвокер заснував перший навчальний центр джедаїв, Праксеум джедаїв, на Явін IV. Перша група складалася з 12 учнів. Надалі кількість членів Ордену збільшувалася, а сам Орден став важливою частиною Нової Республіки. В силу цих обставин джедаї часто піддавалися атакам з боку ворогів Нової Республіки, таких, як адмірал Натаси Даала, Відродженої Імперії або Другої Імперії. Члени Ордена брали участь у багатьох конфліктах в Галактиці, таких як: Криза Чорного флоту і Перше корелліанське повстання.

Участь джедаїв в житті Галактики досягло своєї кульмінації під час Юужань-вонгської війни. Покликаний захищати Галактику від будь-якої загрози, Орден суворо критикувався громадянами Галактики і безліч разів був ними зраджений. За час війни чисельність джедаїв скоротилася майже вдвічі. Однак з цього нещадного конфлікту народився сильний централізований Орден джедаїв, який зберігав Галактику протягом десятиліть аж до Ситсько-імперської війни. Ця війна зруйнувала Орден, а його членів зробила втікачами. Орден зміг відродитися лише в 138 ПБЯ.

Книги про Зоряні війни
Джедаї